Jméno a příjmení Josef Pekárek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Pekárek (kněz) (1817–1898) – český římskokatolický kněz a děkan v Hrochově Týnci 
 Josef Pekárek (monsignore) (1820-1898) – český římskokatolický kněz, děkan v Přešticích a následně v Blatné a papežský prelát 
 Josef Pekárek (salesián) (1930–2009) – český římskokatolický kněz, salesián a politický vězeň komunistického režimu 
 Josef Pekárek (skladatel) (1758–1820) – český hudební skladatel a autor hanáckých zpěvoher 
 Josef Pekárek (sochař) (1873–1930) – český sochař a medailér